Ю́рий Леони́дов:
 Леонидов, Юрий Александрович (1922—1998) — советский и российский киноактёр.
 Леонидов, Юрий Леонидович (1917—1989) — советский и российский актёр.